Quentin Mahier, né le  à Dijon, est un joueur français de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur au sein du club des Ducs de Dijon, avec qui il remporte la Coupe de France en 2012.

Biographie 

Quentin Mahier naît le  à Dijon. Ses premiers pas sur la glace se font en  au Club des patineurs et hockeyeurs dijonnais. En 2008, il remporte la médaille de bronze au championnat de France U15. La même année il intègre l’équipe de France U16. Il remporte le championnat de France U18 Elite B en 2010 et accède à l’élite A. En 2011, lors du championnat du monde des moins de 18 ans à Maribor (Slovénie), il obtient avec l’équipe de France dirigée par Sébastien Roujon la médaille de bronze. En 2012, avec la première équipe du club des patineurs et hockeyeurs dijonnais, de l’entraîneur Jarmo Tolvanen, il remporte la Coupe de France à Paris-Bercy. Lors de la saison 2012-2013, en décembre, il dispute le championnat du monde des moins de 20 ans à Amiens avec l’équipe de France des moins de 20 ans. Il termine avec l’équipe des Ducs de Dijon  de la saison régulière en Ligue Magnus et  à l’issue des .

Palmarès 
 Vainqueur de la coupe de France en 2012
 Médaillé de Bronze au championnat du monde 2011 U18 - D1 Poule B

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus ||15|| 0|| 1|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0||0
|-
|2012-2013 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus ||19|| 0|| 0|| 0|| 8||| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon 2 || Division 3 || 4 || 0 || 2 || 2 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2013-2014|| Ducs de Dijon || Ligue Magnus ||23 || 0 || 2 || 2 || 8 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Ducs de Dijons 2 || Division 3 || 1 || 0 || 0 ||  0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus ||26 || 2 || 2 || 4 || 10 || 13 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2015-2016 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus ||24 || 1 || 2 || 3 || 8 || 10 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Ducs de Dijon 2 || Division 3 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 44 || 0 || 0 || 0 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 17||0||0||0||2|| 6 || 0 || 1 || 1 ||0
|-
| 2018-2019 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 12 || 1 || 0 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Corsaires de Nantes ||  Division 1 || 
|-
| 2020-2021 || Ducs de Dijon ||  Division 3 ||  2 || 2 || 2 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Bisons de Neuilly-sur-Marne ||  Division 1 ||  2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2011||||Championnat du monde moins de 18 ans || 5 || 0 || 1 || 1 || 0|| +5
|-
|2013||||Championnat du monde junior U20 D1A||5 ||0||0||0||6||-2

Notes et références 

Naissance en septembre 1993
Naissance à Dijon
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93